Boulevard des Batignolles est un odonyme désignant :
 un boulevard à Paris ;
 un boulevard à Nantes ;